SMB est un sigle qui peut signifier :
 Server Message Block, un protocole réseau utilisé par Microsoft ;
 Small and Medium Business, le terme anglais pour « petites et moyennes entreprises » ;
 Société mathématique de Belgique, une société savante belge ;
 Société minière de Boké, une société de bauxite en Guinée ;
Société missionnaire de Bethléem, un institut religieux de prêtres missionnaires suisses ;
Standard de manutention de base, une méthode d'optimisation logistique ;
 Super Mario Bros., un jeu vidéo sorti en 1985 sur NES ;
 Super Meat Boy, un jeu vidéo indé sur XBLA;
 System Management Bus, un bus informatique développé en 1995 par Intel.
 Société des Moteurs Baudouin

Autres 
 Connecteur SMB (SubMiniature version B), connecteur pour câble coaxial utilisé en radio.
 (au Maroc): terminale Sciences Mathématiques B (sciences de l'ingénieur), équivalent de terminale scientifique option Sciences de l'ingénieur en France.